

Оук-Сіті — місто, штат Північна Кароліна
 Оук-Сіті — місто, штат Юта